Luzbel puede referirse a:

 Luzbel o Lucifer, una de las distintas formas de denominar a Satanás.
 Luzbel (banda), grupo mexicano de heavy metal.
 Silvio y Luzbel, banda española relacionada con el cantante Silvio Fernández Melgarejo.